Aschenburg steht für:
 Aschenburg an der Weser
 Aschenburg (Schiff, 1915)
 Weper, Gladeberg und Aschenburg, Naturschutzgebiet in Niedersachsen